Bogdan Zając – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
 Józef Zając – generale e aviatore polacco
 Marek Zając – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
 Stanisław Zając – politico e avvocato polacco